Loma Linda, une ville du comté de San Bernardino en Californie.
 Loma Linda un village du comté de Newton dans le Missouri.
 Loma Linda, une census-designated place située dans le comté de Jim Wells au Texas.